Муха синяя мясная (Calliphora uralensis) — двукрылое насекомое семейства Синие или зелёные мясные мухи (сем. Calliphoridae). Относится к синантропным видам.

Ареал вида в России – северные и центральные районы. Также распространена в Западной Европе и Северной Америке. Мухи Calliphora uralensis – поселковые полуэндофилы. Имаго появляются в июне, достигая максимальной численности в августе-сентябре. Основные места выплода – неканализационные уборные (деревенские туалеты) с влажными фекалиями. 

Взрослые мухи питаются ягодами, фруктами, молочными продуктами, рыбой и мясом, экскрементами человека (факультативные копрофаги). 

Calliphora uralensis – переносчик кишечных инфекций и инвазий (яиц гельминтов).

См. также 
 Синантропные мухи
 Красноголовая синяя падальница

Примечания

Литература 
 Горностаев Г. Н. Насекомые СССР. М. Мысль. 1970. 372 с.
 Грунин К. Я. Сем. Calliphoridae — Каллифориды // Определитель насекомых Европейской части СССР. Т. 5. Двукрылые и блохи. Ч. II. / ред. Г. Я. Бей-Биенко. Л.: Наука, 1970: с. 607—624.
 Дербенева-Ухова В. П. Синантропные мухи // В кн.: Руководство по медицинской энтомологии. М.: Медицина, 1974, С.176-203.
 Захваткин Ю. А. Курс общей энтомологии. М. Колос, 2001.

Каллифориды
Насекомые Евразии
Животные, описанные в 1922 году